Bereschne (ukrainisch ; russische Entsprechung /Bereschnoje) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Wowtschansk, siehe Bereschne (Wowtschansk)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Tscherwonohrad, siehe Bereschne (Tscherwonohrad)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy, siehe Bereschne (Polohy)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Konotop, siehe Bereschne (Konotop)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Hajssyn, siehe Bereschne (Hajssyn)